Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2006/07 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2006/07 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Betsson.com und 3Cs Oldham kamen mit je 12 eingesetzten Spielern aus, die Slough Sharks ließen die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 21. Insgesamt kamen 182 Spieler zum Einsatz, von denen 30 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Nicholas Pert (Guildford A&DC) mit 9 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten seine Vereinskollegen Alexander Tschernjajew, Mark Hebden sowie der bei den Slough Sharks spielende Gawain Jones. Mit Éric Prié, Keith Richardson, Matthew Anderton, Andrew Muir (alle Guildford A&DC), Lorin D’Costa (Barbican), Martin Burrows, Matthew Broomfield (beide Hilsmark Kingfisher) und Kenneth Coates (North West Eagles) erreichten 8 Spieler 100 %, wobei Prie 3 Partien spielte, D’Costa 2 und die übrigen genannten Spieler je eine.

Ältester Spieler der Saison war der bei den North West Eagles spielende John Eric Littlewood (* 1931), jüngste Spielerin die bei Bristol spielende Megan Owens (* 1995).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2006), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2006; AUS = Australien, BEL = Belgien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ECU = Ecuador, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NED = Niederlande, NGR = Nigeria, NOR = Norwegen, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Guildford A&DC I. Mannschaft

Guildford A&DC II. Mannschaft

Hilsmark Kingfisher

Slough Sharks

Barbican Chess Club

North West Eagles

The ADs

Wood Green

Betsson.com

3Cs Oldham

Bristol

South Wales Dragons

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 10 Spieler wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft von Guildford A&DC eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.
 Ann-Marie James hieß früher Ann-Marie Ashby.
 Die GM-Norm von Stephen Gordon und die IM-Norm von Jack Rudd wurden jeweils aus 9 Partien erzielt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der 4NCL

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2006
Schach 2007